Castilho (São Paulo) - município brasileiro do estado de São Paulo.
António Feliciano de Castilho - escritor português
Carlos José Castilho - futebolista brasileiro
Júlio de Castilho, poeta português
Visconde de Castilho, título nobiliárquico português

Desambiguação